Josef Reichert ist der Name folgender Personen:

* Josef Reichert (General) (1891–1970), deutscher Generalleutnant 
 Josef Reichert (Musiklehrer) (1901–1973), deutscher Musiklehrer und Journalist
 Josef Max Reichert (1865–nach 1931), deutscher Richter